Эми́лия Брента́но (; урождённая Генгер; ,  — , ) — первый издатель собрания сочинений поэта Клеменса Брентано. Супруга Кристиана Брентано, брата Клеменса Брентано. Мать экономиста Луйо Брентано и философа и психолога Франца Брентано.

До своего замужества Эмилия руководила пансионом для девочек в Боппарде. Клеменс Брентано назначил Кристиана Брентано своим душеприказчиком. Кристиан занимался сбором архивных документов и коммерческими вопросами. Редакторскую работу он передал Эмилии, помощь которой оказывал также придворный библиотекарь Ашаффенбурга Йозеф Меркель.

Собрание сочинений Клеменса Брентано в девяти томах вышло после смерти Кристиана Брентано в 1852—1855 годах. Эмилия Брентано также вела работу в католических учреждениях, переводила религиозные труды, издававшиеся в Англии, Франции, Италии, и писала стихи.

Сочинения 
 Biographie Clemens Brentanos. In: Clemens Brentano: Gesammelte Schriften (hrsg. von Christian Brentano), Band 8. 1855.
 Christian Brentano: Nachgelassene religiöse Schriften (hrsg. von Emilie Brentano). Aschaffenburg 1854.
 Clemens Brentano: Gedichte (hrsg. von Emilie Brentano). Aschaffenburg 1854.

Литература 
 Schad, Brigitte (Hrsg): Die Aschaffenburger Brentanos. Beiträge zur Geschichte der Familie aus unbekanntem Nachlaß-Material. Aschaffenburg 1984 ISBN 3879650039; ISSN 0433843X.

Примечания 

Издатели Германии
Переводчики Германии